Отрожка — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в одноимённом микрорайоне Воронежа. Предназначена для остановок грузовых поездов, пригородных электропоездов, а также для смены локомотивных бригад у поездов дальнего следования, следующих в обход смены направления движения в главной станции Воронежа Воронеж-1, с малозначительной стоянкой на станции Придача.

Также на территории станции расположено одноимённое депо (ТЧ-5) для электропоездов и дизель-поездов.

История 
Станция построена в 1897 году в деревне Отрожка, расположенной недалеко от Воронежа. Тогда станция имела название Раздельная.

С присоединением Отрожки к Воронежу в советское время станция становилась крупнее и поменяла название на современное. Депо сначала применялось как паровозное.

7 августа 1943 года, на станции Отрожка, из разрозненных подразделений вышедших из окружения, был сформирован 157 отдельный батальон НКВД СССР, получивший условное название — 

войсковая часть 7410.

Информация 
Станция Отрожка — узловая, соединяет три железнодорожные линии: Воронеж — Грязи, Воронеж — Лиски и Касторная — Отрожка.

Отрожка — одна из двух станций в России, у которой:

 Северная сторона оборудована пассажирской платформой и предназначена для остановки на ней пригородных и грузовых поездов из Грязей до Воронежа, Касторной и Курска (и обратно). Далее пути этой стороны ведут к станции Воронеж-1.

 Южная сторона предназначена для смены локомотивных бригад у поездов дальнего следования, следующих в обход главного вокзала, пригородных грузовых поездов, следующих из Грязей на юг (и обратно). Пути этой части ведут к станции Придача.

Обе стороны связаны съездом, обеспечивающим выезд с главного вокзала города на южное направление (используется пассажирскими поездами, следующими со стороны Курска и Льгова). На этом съезде также есть пассажирская платформа, где останавливаются электропоезда из Лисок.

В центре станции расположено депо. Вокзал имеется только в северной части станции. В границах станции расположен остановочный пункт 582 км, на котором имеют стоянку электропоезда лискинского направления.

Воронежский вагоноремонтный завод 
На территории станции Отрожка расположен Воронежский вагоноремонтный завод, осуществляющий капитально-восстановительный ремонт многих железнодорожных вагонов.

Известные сотрудники 
 Юрин, Георгий Яковлевич (1906—2000) — старший машинист, Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Воронежа
Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции